Nongnu est 
 Nongnu, film de propagande (1963) de la Chine sur l'occupation du Tibet
 En informatique : Nongnu (au sens de non GNU), site de GNU Savannah, sur le logiciel libre